
«I Feel It Coming» () — песня канадского исполнителя The Weeknd, записанная при участии французского электронного дуэта Daft Punk для его третьего студийного альбома Starboy (2016). Песня стала доступна для цифровой загрузки 18 ноября 2016 года в качестве промосингла вместе с песней «Party Monster». Из-за популярности была сделана вторым синглом с альбома и отправлена на радиостанции 24 ноября.

Сингл смог достичь четвёртого места в чарте Billboard Hot 100, а также получил тройную платиновую сертификацию от американской ассоциации звукозаписывающих компаний за три миллиона проданных копий.

Данная песня была названа песней года на премии BMI R&B/Hip Hop Awards в 2018 году.

Это последний сингл Daft Punk перед их распадом в 2021 году.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи и сертификации 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Примечания

Ссылки 

Песни The Weeknd
Песни Daft Punk
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
XO (лейбл)